Jan Platil (* 9. února 1983 Kladno) je bývalý český profesionální hokejista.

Hráčská kariéra 
Jan Platil hrál v letech 2000 až 2006 nižší severoamerické soutěže (v OHL za tým Barrie Colts a v AHL za tým Binghamton Senators). Po návratu do Evropy zahájil sezónu 2006–07 ve finském týmu Lukko Rauma, ale poměrně brzy přestoupil do klubu CSKA Moskva. Dále hrál za ruský tým Amur Chabarovsk a Traktor Čeljabinsk. V roce 2012 kvůli častým zdravotním problémům zvažoval konec hráčské kariéry. Od ledna 2014 působí v ČEZ Motor České Budějovice.

Klubová statistika 

| 1998/1999
| HC Velvana Kladno
| ČHL-18
| 46
| 8
| 12
| 20
| —
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1999/2000
| HC Velvana Kladno
| ČHL-18
| —
| —
| —
| —
| —
| 4
| 1
| 0
| 1
| 10
|-
| 1999/2000
| HC Velvana Kladno
| ČHL-20
| 40
| 5
| 6
| 11
| 66
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1999/2000
| HC Velvana Kladno
| ČHL
| 9
| 0
| 0
| 0
| 2
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2000/2001
| Barrie Colts
| OHL
| 60
| 6
| 18
| 24
| 114
| 5
| 0
| 0
| 0
| 12
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2001/2002
| Barrie Colts
| OHL
| 68
| 13
| 34
| 47
| 136
| 20
| 1
| 5
| 6
| 51
|-
| 2002/2003
| Barrie Colts
| OHL
| 61
| 15
| 36
| 51
| 153
| 6
| 1
| 5
| 6
| 8
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2003/2004
| Binghamton Senators
| AHL
| 66
| 1
| 3
| 4
| 142
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2004/2005
| Binghamton Senators
| AHL
| 72
| 1
| 3
| 4
| 198
| 6
| 0
| 1
| 1
| 4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2005/2006
| Binghamton Senators
| AHL
| 65
| 5
| 14
| 19
| 212
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2006/2007
| Lukko Rauma
| SM-l
| 25
| 0
| 8
| 8
| 62
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2006/2007
| HC CSKA Moskva
| RSL
| 20
| 1
| 2
| 3
| 48
| 12
| 1
| 1
| 2
| 71
|-
| 2007/2008
| Amur Chabarovsk
| RSL
| 44
| 7
| 13
| 20
| 103
| 4
| 0
| 1
| 1
| 38
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2008/2009
| Traktor Čeljabinsk
| KHL
| 40
| 6
| 7
| 13
| 127
| 1
| 0
| 0
| 0
| 4
|-
| 2009/2010
| Traktor Čeljabinsk
| KHL
| 20
| 0
| 4
| 4
| 64
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009/2010
| HC Oceláři Třinec
| ČHL
| 17
| 0
| 0
| 0
| 48
| 5
| 0
| 1
| 1
| 35
|-
| 2009/2010
| Salith Šumperk
| 1.ČHL
| —
| —
| —
| —
| —
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2010/2011
| HC Vagnerplast Kladno
| ČHL
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2010/2011
| HK Poprad
| SHL
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2010/2011
| Thomas Sabo Ice Tigers
| DEL
| 19
| 0
| 0
| 0
| 60
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
|-
| 2011/2012
| Orli Znojmo
| EBEL
| 10
| 1
| 2
| 3
| 52
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2011/2012
| Tappara
| SM-l
| 13
| 1
| 0
| 1
| 12
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2011/2012
| Pelicans Lahti
| SM-l
| 6
| 0
| 1
| 1
| 4
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2012/2013
| SG Pontebba
| LIHG
| 8
| 0
| 4
| 4
| 12
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2013/2014
| HKm Zvolen
| SHL
| 10
| 1
| 1
| 2
| 12
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2013/2014
| ČEZ Motor České Budějovice
| 1.ČHL
| 14
| 0
| 1
| 1
| 28
| —
| —
| —
| —
| —
|-
|2014/2015||HC Rebel Havlíčkův Brod||1.ČHL||12||0||5||5||84||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2015/2016||Hull Pirates||EPIHL||4||0||0||0||4||—||—||—||—||—
|-
|2015/2016||Manchester Phoenix||EPIHL||5||0||2||2||6||—||—||—||—||—
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v KHL
! 60 !! 6 !! 11 !! 17 !! 191
! 1 !! 0 !! 0 !! 0 !! 4
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v RSL
! 64 !! 8 !! 15 !! 23 !! 151
! 16 !! 1 !! 2 !! 3 !! 107
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v DEL
! 19 !! 0 !! 0 !! 0 !! 60
! 2 !! 0 !! 1 !! 1 !! 0
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v SM-l
! 44 !! 1 !! 9 !! 10 !! 78
! – !! – !! – !! – !! –
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v AHL
! 203 !! 7 !! 20 !! 27 !! 552
! 6 !! 0 !! 1 !! 1 !! 4
|}

Reprezentace 

| 2001
| Česko
| MS-18
|7
|0
|0
|0
|20
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2007
| Česko
| MS
|4||0||0||0||8
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově
!7!!0!!0!!0!!20
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
!4!!0!!0!!0!!8
|}

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 
 

Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví obránci
Hokejisté American Hockey League
Hokejisté Deutsche Eishockey Ligy
Hokejisté Nürnberg Ice Tigers
Hokejisté KHL
Hokejisté Ontario Hockey League
Hokejisté Ruské superligy
Hokejisté Slovenské extraligy
Hokejisté SM-liigy
Hokejisté Lukko Rauma
Hráči HC Třinec
Hráči HC České Budějovice
Hráči HC Kladno
Hokejisté CSKA Moskva
Hokejisté Traktoru Čeljabinsk
Hokejisté HK Poprad
Hokejisté HKm Zvolen
Hráči HC Šumperk
Hráči HC Znojmo
Čeští hokejoví reprezentanti
Narození v roce 1983
Narození v Kladně
Žijící lidé
Muži
Narození 9. února
Hráči draftovaní Ottawou Senators